Grupowe uderzenie jądrowe - uderzenie wykonane kilkoma ładunkami jądrowymi jednocześnie. Stosuje się je wówczas, gdy nie można uzyskać efektu za pomocą jednego ładunku jądrowego lub gdy konkretna sytuacja nie pozwala na wykonanie uderzenia ładunkiem jądrowym o dużej mocy.

Broń jądrowa